Sanasanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Andranik Sanasanjan (* 1974), armenischer Fußballspieler 
 Howhannes Sanasanjan (1946–2015), armenischer Fußballspieler